Dombrowken (Kreis Johannisburg) bezeichnet zwei Orte in Ostpreußen: 
 Dombrowken, 1929 bis 1945 Eichendorf, Kirchspiel Eckersberg, seit 1945: Dąbrówka (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Gmina Orzysz, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowken, 1938 bis 1945 Altweiden, Kirchspiel Drygallen, seit 1945: Dąbrówka Drygalska, Ort im Powiat Piski, Gmina Biała Piska, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen